Leer steht für:
 Van Leer Jerusalem Institute, Forschungsinstitut in Jerusalem

Orte:
 Leer (Ostfriesland), niedersächsische Kreisstadt
 Landkreis Leer, Landkreis in Niedersachsen
 Leer (Horstmar), Stadtteil von Horstmar in Nordrhein-Westfalen

 Leer (Südsudan), Ort im Bundesstaat Southern Liech, Südsudan

Personen:
 Aisha Praught-Leer (* 1989), jamaikanische Leichtathletin
 Genrich Antonowitsch Leer (1829–1904), russischer General
 Joseph Emanuel van Leer (1880–1934), niederländischer Kaufmann
 Lia van Leer (1924–2015), israelische Filmarchivarin und Filmfestivaldirektorin
 Sophie van Leer (1892–1953), expressionistische Dichterin und katholische Aktivistin
 Sylvester Leer (1880–1957), österreichischer Politiker
 Thijs van Leer (* 1948), niederländischer Musiker und Sänger

LEER steht als Abkürzung für:
 Lateral erweiterte, endopelvine Resektion bei Vorliegen eines Zervixkarzinoms, siehe Zervixkarzinom #Behandlung des Rezidivs

Siehe auch:
 Leere
 Lehr
 LER

Abkürzung